Kikkawa ist der Familienname folgender Personen:

 Keiji Kikkawa (1935–2013), japanischer Physiker
 Yū Kikkawa (* 1992), japanische Pop-Musikerin

Siehe auch:

 Kikkawa (Klan), Familie des japanischen Schwertadels